Василий Трофимович Верёвкин (14 февраля 1914 — 14 июля 1944) — гвардии капитан Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Василий Верёвкин родился 1 (по новому стилю — 14) февраля 1914 года в деревне Кривополянье, прилегающей к Раненбургу (ныне — Чаплыгин Липецкой области) в рабочей семье. Окончил техникум, после чего работал электромонтёром. В 1934 году Верёвкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию Раненбургским районным военным комиссариатом Рязанской области. В 1937 году он окончил военную авиационную школу лётчиков в Энгельсе, в 1943 году — курсы штурманов. В 1940 году Верёвкин вступил в ВКП(б). С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В звании гвардии капитана командовал эскадрильей 155-го гвардейского штурмового авиаполка (9-й гвардейской штурмовой авиадивизии, 1-го гвардейского штурмового авиакорпуса, 5-й воздушной армии, 2-го Украинского фронта).

К июню 1944 года Василий Верёвкин совершил 102 успешных боевых вылета на штурмовике «Ил-2». 14 июля 1944 года он был сбит над целью и погиб. Спустя 22 дня после гибели ему было присвоено воинское звание майор.

Был женат на Нечаевой Евдокии Фёдоровне.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии капитан Василий Верёвкин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени.

Память 

В честь Верёвкина названа улица в родной деревне.

Примечания

Литература 
 
 Дорогой славы и бессмертия. Воронеж, 1966.
 Дьячков Л. Г. Наша гордость и слава. Воронеж, 1968.

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны